Green Optics Co., Ltd. - южнокорейская компания, которая занимается планированием, проектированием, обработкой, нанесением покрытий, сборкой и оценкой оптических элементов .

История 
1997: Год основания компании 

1999: Зарегистрирована как корпорация

2001: ISO 9001 сертифицирована

2005: Построен главный завод  (Ochang, Чхонджу, Южная Корея)

2006: ISO14001 сертифицировано

2009: Установлено партнерство с Samsung

2011 год: Завершено строительство объекта исследований и разработок (Осонг, Чхонджу, Южная Корея). Награжден контрактом на управление оборудованием с Южнокорейским институтом астрономии и космических наук.

2014: Завершено строительство третьего завода (Осонг, Чхонджу, Южная Корея).

2015: Создана дочерняя компания ( Vu: T ).

2016: Завершено строительство пятого завода крупной прецизионной оптики (Осонг, Чхонджу, Южная Корея). Цинк-сульфидные линзы теперь выпускаются на внутренний и международный рынок.

Исследования и разработки 
Дисплеи с креплением на голове (HMD): с 2000 года компания начала работать с HMD. Области исследований включают дополненную и виртуальную реальность для образовательных, промышленных и учебных целей, а также для развлечения и личного использования.

Усовершенствованное производство дисплеев : области исследований включают прозрачные дисплеи для использования в Heads Up Display (HUD) для авиационной и автомобильной промышленности, а также дополненную реальность.

Полупроводники

Усовершенствованное производство линз

Награды и презентации 
2001:

 Приз короля изобретателей на научно-технической выставке в Чхунчхон-Пукто
 Участник Сеульской международной выставки изображений, видео и оптических устройств.
 Получил бронзовую медаль в конкурсе инновационных технологий для малых и средних компаний

2006:

 Гран-при на региональной инновационной выставке Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
 Участвовал в CeBIT2006

2007:

2009:

 Награжден Гран-при за инновационное предпринимательство Корейским бухгалтерским комитетом

2010:

 Технологическая премия Корейского комитета по оптике
 Награжден трофеем «Экспортная башня за миллион долларов» правительством Южной Кореи.

2012:

 Награжден Гранд-корпорацией 2012 года Корейской ассоциацией промышленных технологий
 Участвовал и выставлялся на CES.

2014:

 Премия министра образования Кореи
 Выбран Корейской корпорацией промышленного комплекса (KICOX) в качестве ведущей мировой компании.

2015:

 Выставлен на CES
 Великий генеральный директор по интеллектуальной собственности Корейского патентного ведомства по делам малого и среднего бизнеса
 Награжден Президентом Южной Кореи Малой и Средней Компанией «Интегрированный Тэджон»
 Награжден гран-при за будущий рост Кореи деньгами сегодня

2016:

 Участвовал в CES 2016

Примечания 

Организации Республики Корея